Переслегино — название населённых пунктов в России:

 Переслегино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Переслегино — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Переслегино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.